Psi steht für:
 Psi (Buchstabe) (Ψ, ψ), der 23. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Psi (Instant Messenger),  Instant-Messenger-Software
 PSI, Kurzform für Psionic Powers, paranormale Geisteskräfte. Psionic ist ein Kofferwort der Phantastik, gebildet aus dem Psi der Parapsychologie und dem -onic aus der Elektronik
 Psi-Corps, fiktive Organisation; Gruppierung in der US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie Babylon 5, siehe Völker und Gruppierungen im Babylon-5-Universum #Psi-Corps
 Psi-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 Psi-Phänomen, ein Ausdruck aus der Parapsychologie

psi steht für:
 Südöstliches Pashai (ISO-639-3-Code), Dialekt der afghanischen Pashai-Sprache
 Pound-force per square inch, angloamerikanische Maßeinheit für den Druck

pSi steht für:
 Poröses Silicium, eine Form des chemischen Elements Silicium

PSi steht für:
 indizierte Pferdestärke, siehe Pferdestärke #PSi

PSI steht für:
 Pan-Sahel-Initiative, Militärhilfeabkommen der USA mit Tschad, Niger, Mali und Mauretanien
 Papiri della Società Italiana, italienische Sammlung von antiken Papyri, siehe Istituto Papirologico „Girolamo Vitelli“
 Parasoziale Interaktion, besonderes (abweichendes, ersatzweise geübtes) soziales Verhalten
 Parodontaler Screening-Index, Maß in der Parodontologie zur Bestimmung des Schweregrades einer Gingivitis oder Parodontitis
 Partai Sosialis Indonesia, Sozialistische Partei Indonesiens, ehemalige Partei in Indonesien
 Partito Socialista Italiano, Sozialistische Partei Italiens
 Paul Scherrer Institut, Schweizer Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften
 Pestalozzischule Idstein, Gymnasium, unter anderem beheimatet im Renaissance-Schloss
 Pferdesport International, Pferdesport-Magazin
 Polysuccinimid, Ausgangsmaterial für funktionelle Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen
 Poly(organo)siloxan, Hochtemperaturpolymer, zum Beispiel für flexible Schaltungsträger, siehe Silikone
 Pollutant Standards Index, Maß zur Bestimmung der Luftverschmutzung
 Population Services International, internationale NGO, welche sich mit Gesundheitsproblemen auseinandersetzt
 Portuguese Stock Index 20 (PSI 20), portugiesischer Aktienindex
 Potentially Shippable Increment, Inkrement in Scrum
 Potenziell systemgefährdenes Institut, siehe Systemrelevanz
 Pre-Shipment-Inspection, Inspektion vor Verschiffung, die Inspektion vor Verschiffung im Außenhandel
 Printempa Semajno Internacia, Esperantistentreffen
 Proliferation Security Initiative, US-Initiative zum Schutz vor der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen
 PSI AG (auch PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie), börsennotiertes deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Berlin
 PSI-Messe (Promotional Product Service Institute), Messe der Werbeartikelbranche in Düsseldorf
 Public sector information, EU-Richtlinie, siehe Richtlinie 2003/98/EG (PSI-Richtlinie)
 Public Services International, weltweiter Dachverband für Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
 Stahlnetz: PSI, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (2002)

Datenverarbeitung:
 Personal Software Inspector, Software zur Kontrolle installierter Anwendungen auf bekannte Sicherheitslücken und Updates
 Program Specific Information, Zusatzinformationen in einem MPEG2-Datenstrom
 Project Server Interface, Schnittstelle zu MS-Project Servern
 Protocol for Stage Illumination, Netzwerkprotokoll für Lichttechnik etc.

Siehe auch:
 Dimension PSI
 PSI Factor – Es geschieht jeden Tag
 Psi-Funktion
 PSI-Theorie
 PSI Yurdumspor Köln
 Psy

Abkürzung